Абдулкари́мово (, по мужскому имени Абдулкарим) — название населённых пунктов в Республике Башкортостан (Россия):

 Абдулкаримово — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Абдулкаримово — село в Баймакском районе Башкортостана.
 Абдулкаримово — село в Ермекеевском районе Башкортостана.